Parti de l'alliance peut référer à :
 Parti de l'Alliance (Fidji)
 Parti de l'Alliance de l'Irlande du Nord
 Parti de l'alliance de Wildrose (Alberta)
 Parti de l'alliance nationale (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
 Parti de l'alliance socialiste (Roumanie)
 Parti de l'alliance nationale pour l'unité (République démocratique du Congo)